Першинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Першинская  волость — в составе Алексинского уезда Тульской губернии.
 Першинская  волость — в составе Шадринского уезда Пермской губернии.